Kellinghusenstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Kellinghusenstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro